UCT – Ufficio Controllo del Territorio (della Polizia di Stato)
 UCT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uchta (Russia)
 UCT – University of Cape Town, Università di Città del Capo
 UCT – Uomo, Città, Territorio | Periodico mensile cultura, ambiente e società del Trentino (Italia)